Tarnowo steht für:

 Weliko Tarnowo, Stadt in Bulgarien

Dörfer in Polen:
 Tarnowo Podgórne (Schlehen) in der Woiwodschaft Großpolen
 Nowe Tarnowo (Neu Tarnowo) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Czempiń
 Stare Tarnowo (Alt Tarnowo) in selbiger Gemeinde
 Tarnowo (Kostrzyn) (Schlehen) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kostrzyn
 Tarnowo (Rogożno) (Tarnau) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Rogoźno
 Tarnowo Pałuckie in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wągrowiec
 Tarnowo (Szydłowo) (Seegenfelde) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Szydłowo
 Tarnowo (Kruszwica) (Gut Tarnowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Kruszwica
 Tarnowo (Miastkowo) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Miastkowo
 Tarnowo-Goski in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Zambrów
 Tarnowo (Łobez) (Tarnow) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Łobez
 Tarnowo (Maszewo) (Großenhagen) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Maszewo
 Tarnowo (Myślibórz) (Justinenhof) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Myślibórz
 Tarnowo (Suchań) (Tornow) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Suchań

Siehe auch:
 Trnovo (Begriffsklärung)